

Жінки 
 Дробинська Світлана Миколаївна — керівник відділу Управління Державного управління справами, заслужений економіст України.

Чоловіки 

 Дробинський Петро Маркович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Дробинський Борис Костянтинович (1904—1938) — український актор і режисер.
 Дробинський Ісаак Рудольфович (1911—1983) — радянський, український, молдовський інфекціоніст та епідеміолог, доктор медичних наук, професор.

Примітки